Хри́стиан фон Вольф (; 24 января 1679 года, Бреслау, Силезия, Священная Римская империя — 9 апреля 1754 года, Галле, Саксония, Священная Римская империя) — немецкий учёный-энциклопедист, философ, юрист и математик, один из наиболее заметных философов в период после Лейбница и до Канта, основоположник языка немецкой философии. Учитель М. В. Ломоносова.

Биография 
Родился в бедной семье.

Изучал математику, физику и философию в Йенском университете.

В 1703 году получил звание приват-доцента в университете Лейпцига, где он читал лекции до 1706 года, когда ему предложили должность профессора математики и натуральной философии в Галле (до 1723 года). Вследствие обвинения в атеизме учёный был вынужден оставить должность и покинуть Пруссию. Он отправился в Гессен, где в 1724—1740 годах преподавал в Марбургском университете, профессор философии. В Марбурге в 1736—1739 годах учениками Х. Вольфа были М. В. Ломоносов и Д. И. Виноградов. В 1740 году король Фридрих II пригласил философа назад в Пруссию, где тот вновь начал преподавать в университете в Галле. В 1743 году Вольф стал ректором университета, на каковом посту и оставался до конца своих дней.

Как философ Вольф находился под большим влиянием Лейбница, с которым он был лично знаком и вёл переписку. Заслугой Вольфа считается систематизация центральных разделов философии Лейбница. Кроме того, его влияние испытала традиция рационализма. Разработанная им и предельно чётко изложенная в его трудах онто-теологическая концепция вольфианства (), представляющая собой ветвь лейбницианства, являлась доминирующей философской системой в Германии середины XVIII века, несмотря на многочисленные нападки оппонентов, например Иоахима Ланге. Впоследствии её подверг решительной критике Иммануил Кант.

Христиан Вольф был иностранным членом Берлинской (1711), Парижской (1733) и Петербургской Академий наук (1725, почётный), а также членом Лондонского Королевского научного общества (1710). При жизни он пользовался известностью и авторитетом в учёных кругах.

Творчество 
Не будучи по-настоящему оригинальным мыслителем и учёным, Вольф, тем не менее, отличался поистине энциклопедической образованностью, чёткостью формулировок, тщательностью и педантичностью анализа.

Х. Вольфу принадлежат также несколько руководств по математике, оказавших сильное влияние на организацию преподавания этой дисциплины в Германии и России. Особое значение имел изданный им в 1716 году в Лейпциге «Математический лексикон» («Mathematisches Lexikon»). Хотя специализированные математические словари появились ещё в последней трети XVII века («Математический лексикон» итальянца Дж. Витали, 1668; «Доступная математика или Математический словарь» англичанина Дж. Моксона, 1679; «Математический словарь» француза Ж. Озанама, 1690), все они были весьма ограничены по объёму и давали довольно-таки фрагментарные сведения. Труд Вольфа был первым математическим словарём по-настоящему энциклопедического охвата.

Логику Вольф определял как пропедевтику философии, изучающую познавательную способность отличать истину от ошибки в рассуждении. 
Логику он делил на теоретическую, в которой исследовались формы мышления и  практическую, в которой изучались вопросы  о критериях истины.
В познании он различал три ступени: понятие, суждение и умозаключение.
Суждение состоит из двух понятий, умозаключение есть образование из данных суждений нового суждения. Индукция сводится им к разновидности категорического силлогизма.
В своих трудах Вольф исследует как математические так и логические доказательства. В качестве основы доказательства он признавал определения, данные опыта, аксиомы, постулаты и ранее доказанные тезисы. Он изучал предложения (суждения), конъюнктивные и дизъюнктивные суждения, операции с объёмами понятий, систематически усматривая проявления в мыслительных операциях  закон достаточного основания, противоречия и закон исключённого третьего. 
Вольф полагал, что законы мышления имеют онтологический характер. Закон противоречия, который он называл  наивысшим принципом, интерпретировался им следующим образом: «Одна и та же вещь не может одновременно быть и не быть». Онтологически звучит и формулировка закона достаточного основания:  «Всё существующее имеет своё достаточное основание, почему оно скорее есть чем не есть».

Христиан фон Вольф считается крупным представителем естественного права и основателем юриспруденции понятия XIX века (то есть юриспруденции, исходящей из посылки, что правопорядок состоит из закрытой системы норм). Именно Вольф заложил основы философской терминологии немецкого языка; многие определённые им слова немецкого языка, такие как Bedeutung (значение), Aufmerksamkeit (внимание), an sich (сам по себе, в себе), вошли позднее в повседневный язык.

Труды 

 1720 Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und des Menschen (Разумные мысли о Боге, мире и человеке)
 1721 Vernünftige Gedanken von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen (Разумные мысли об общественной жизни человека)
 1728 Philosophia rationalis sive logica
 1732 Psychologia Empirica
 1737 Theologia naturalis
 Institutiones Iuris Naturae et Gentium
 1746 Вольфианская экспериментальная физика с немецкого подлинника на латинском языке сокращённая, с которого на русский язык перевёл Михайл Ломоносов, Императорской академии наук член и химии профессор
 1765 Logika, oder Vernünftige Gedanken von den Kraften den menschlichen Verstanden (Логика, или разумные мысли о силах человеческого рассудка)

Примечания

Литература 
 
 Иванов В. Л. Principium omnium primum: место принципа противоречия в порядке экспликации понятия сущего в науке онтологии Христиана Вольфа.//«ΕΙΝΑΙ: Проблемы философии и теологии». Том 1, № 1/2 (1/2) 2012.
 В. А. Жучков. «Из истории немецкой философии XVIII в. Предклассический период. От вольфовской школы до раннего Канта». — М., 1996. — 260 с.
 «Философский век». Альманах. Вып. 3: «Христиан Вольф и русское вольфианство» /Отв. редакторы Т. В. Артемьева и М. П. Микешин. — СПб., 1998. — 393 с. «»
 J. I. Israel. «Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650—1750». — Oxford: Oxford University Press, 2002.
 T. J. Hochstrasser. «Natural Law Theories in the Early Enlightenment». — Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Ссылки 
 Catalog of the Scientific Community
 Biographisches-Bibliographisches Kirchenlexikon Verlag Traugott Bautz

Математики Германии
Философы Германии
Юристы Германии
Юристы XVIII века
Математики по алфавиту
Мемуаристы Германии
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Французской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук
Члены Прусской академии наук
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Преподаватели Марбургского университета
Ректоры вузов Германии
Преподаватели Лейпцигского университета
Бароны Германии